Sotira (geslacht), een kevergeslacht 
Sotira flexuosa, soort in hetzelfde geslacht
Sotira (plaats), een plaats op Cyprus